Алашанькоу () — китайська назва Джунгарської брами

Алашанькоу — міський повіт Боро-Тала-Монгольської автономної префектури
 Алашанькоу — прикордонна станція Ланьчжоу-Сіньцзянської залізниці